Dobrzyń ist der Name mehrerer Orte in Polen

 Dobrzyń nad Wisłą, Stadt im Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
Dobrzyń, Stadtteil von Golub-Dobrzyń an der Drwęca (Drewenz), Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1951 eigene Stadt

Dobrzyń, Ortschaft in der Gemeinde Czosnów, Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Masowien
Dobrzyń, Ortschaft in der Gemeinde Gryfice (Greifenberg) an der Oder, Woiwodschaft Westpommern
Dobrzyń, Ortschaft in der Gemeinde Gubin (Guben), Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus
Dobrzyń, Ortschaft in der Gemeinde Lubsza (Leubusch), Powiat Brzeski, Woiwodschaft Oppeln
 Dobrzyń (Nidzica), Ortschaft im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
Dobrzyń, Ortschaft in der Gemeinde Przechlewo (Prechlau), Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern
 Dobrzyń (Przewóz), Ortschaft in der Gemeinde Przewóz (Priebus), Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus